Interaktionismus ist

 ein Paradigma der Persönlichkeitspsychologie, siehe unter Personismus (dort am Ende)
 eine soziologische Theorie, siehe Symbolischer Interaktionismus